El Limón puede referirse a:

 El Limón, municipio del estado de Jalisco en México.
 El Limón, localidad del estado de Sonora, en México.
 El Limón, municipio de República Dominicana.
 El Limón, corregimiento de Colombia.
 El Limón, corregimiento de Panamá.
 El Limón, ciudad de Venezuela.
 El Limón, localidad del estado de Tamaulipas, en México.